Göynükören (Aslanapa), een dorp in het Turkse district Aslanapa
Göynükören (Bayramören), een dorp in het Turkse district Bayramören
Göynükören (Devrekani), een dorp in het Turkse district Devrekani
Göynükören (Gediz), een dorp in het Turkse district Gediz
Göynükören (Gerede), een dorp in het Turkse district Gerede
Göynükören (Kütahya), een dorp in het Turkse district Kütahya
Göynükören (Saraydüzü), een dorp in het Turkse district Saraydüzü